

Sciences et techniques 
 En botanique, une jeune pousse est une plantule, c'est-à-dire une jeune plante sporophyte ne comportant que quelques feuilles.

Culture et société 
 En économie, une jeune pousse (ou ) est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance, qui fait souvent l'objet de levées de fonds.